Wonderful, a Beach Boys befejezetlenül maradt SMiLE albumára írt dal
 Wonderful (The Beach Boys-dal)
 Wonderful (Madness-album)
 Wonderful (Rick James-album)
 Wonderful (Burna Boy-dal)
 Wonderful (Everclear-dal)
 Wonderful (Ja Rule-dal)